

Sigle 
 Daylight saving time – ora legale
 Dexamethasone Suppression Test – test di soppressione al desametazone
 Direct Stream Transfer – algoritmo di compressione dei dati
 Direction de la Surveillance du Territoire – Direzione della Sorveglianza Territoriale, agenzia di spionaggio francese
 Discrete Sine Transform – trasformata discreta in seno

Religione 
 D.S.T. – Discepole di Santa Teresa del Bambin Gesù

Altro 
 DST – targa automobilistica del distretto di Strzelin (Polonia)